Арка́дий Никола́евич Ларио́нов (1925 — ?) — советский футболист, полузащитник.

Карьера 
С 1949 по 1952 год выступал за команду ВВС. Провёл в её составе в чемпионате страны 32 матча. После расформирования клуба перешёл в киевское «Динамо». В 1953 году попал в список 33 лучших футболистов сезона, а в следующем году стал обладателем Кубка СССР.

Достижения

Командные 
  «Динамо»
Обладатель Кубка СССР: 1954

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР: № 4 (1953)

Футболисты СССР
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК «Динамо» Киев